Weltner ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Weltner (1927–1992), US-amerikanischer Politiker
 Ernst Weltner (1898–1969), deutscher Pädagoge und Politiker
 Peter Weltner (* 1952), deutscher Jazzmusiker
 Wilhelm Weltner (1854–1917), deutscher Zoologe

Siehe auch:
 Wäldner